

События 
 Консулы: Децим (Луций?) Юний Новий Приск Руф (плебей) и Луций Цейоний Коммод (патриций); проконсулы: Гней Юлий Агрикола (в Британии) и (Марк) Семпроний Фуск (в Бетике).
 78—84 — Проконсул Британии Гней Юлий Агрикола. Подчинение силуров и строительство крепости Иска (Карлеон). Победы над ордовиками в Уэльсе и каледонцами в Шотландии. Победа над вождём Калгаком. Римский флот совершил путешествие вокруг Великобритании.
 78—123 (128—150 или 144—166) — Царь кушанов Канишка. Подчинение всей Северо-Западной Индии. Успешная борьба с Парфией. Четвёртый буддийский собор в Джаландаре. Развил школу махаяны.
Персия:
 Восстание Пакора II против Вологеза I.
Китай:
 Подавлено восстание Кянов.

Скончались 

 Вологез I — царь Парфии из династии Аршакидов (51—78)
 Кандида Старшая — святая христианской церкви, покровительница Неаполя

См. также